Baumgart ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Baumgarten.

Namensträger 
 Bernd Baumgart (* 1955), deutscher Ruderer
 Bernd Baumgart (Maler) (* 1956), deutscher Maler
 Ernst Baumgart (1858–1938), Schweizer Architekt
 Expedit Baumgart (1817–1871), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Gymnasiallehrer
 Franz Baumgart (1895–1955), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Baumgart (1902–1983), deutscher Kunsthistoriker
 Hermann Baumgart (1843–1926), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Hildegard Baumgart (* 1929), deutsche Romanistin, Übersetzerin und Autorin
 Hugo Baumgart (1906–1984), deutscher Politiker (SED)
 Iga Baumgart-Witan (* 1989), polnische Sprinterin
 Isolde Monson-Baumgart (1935–2011), deutsche Grafikerin und Hochschullehrerin
 Johann Baumgart (1514–1578), deutscher lutherischer Theologe, Kirchenlieddichter und Schuldramatiker

 Norbert Clemens Baumgart (* 1959), deutscher römisch-katholischer Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Otto Baumgart (1929–2006), deutscher Fußballspieler
 Peter Baumgart (* 1931), deutscher Historiker
 Reinhard Baumgart (1929–2003), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker
 Rudolf Baumgart (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Baumgart (* 1986), deutscher Theaterschauspieler
 Steffen Baumgart (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Tom Baumgart (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Volker Oswald Baumgart (1944–2005), deutscher Holzbildhauer
 Werner Baumgart (1927–2009), deutscher Saxophonist und Arrangeur
 Willi Baumgart (1903–1975), deutscher Gewerkschafter (FDGB) 
 Winfried Baumgart (* 1938), deutscher Historiker
 Wolfgang Baumgart (1949–2011), deutscher Hockeyspieler
 Wolfgang Baumgart (Germanist) (1910–2000), deutscher Germanist

Siehe auch 
 Baumgarte
 Baumgarten
 Baumgardt
 Baumgarth

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname